Я́мполь — многозначный термин:

Топоним

Белоруссия 
 Ямполь — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Украина 
 Ямполь — город в Винницкой области, административный центр Ямпольского района.
 Ямполь — посёлок городского типа в Лиманском районе Донецкой области.
 Ямполь — станция Донецкой железной дороги в одноимённом посёлке Лиманского района Донецкой области.
 Ямполь — село в Пустомытовском районе Львовской области.
 Ямполь — посёлок городского типа в Сумской области, административный центр Ямпольского района
 Ямполь — посёлок городского типа в Белогорском районе Хмельницкой области.
 Ямполь — село в Катеринопольском районе Черкасской области.

Фамилия 
 Ямполь, Ярослав Геннадьевич (род. 1990) — украинский футболист, полузащитник